Стерьос Думбас () е крупен гръцки и австрийски търговец от гръцко-арумънски произход.

Биография 
Роден е през 1793 година или в 1794 година във Влашка Блаца, влашко село в Македония, тогава в Османската империя, днес в Северна Гърция. Бащата на Стерьос Михаил (Михалис) Думбас е златар във Влашка Блаца. Семейството му е влахоговорещо, произхождащо от Линотопи, село в плананата Грамос, Костурско. След разрушаването на селището от албански башибозуци, семейство Думба бяга във Влашка Блаца, а след това се заселва в Сяр.

През 1817 година Стерьос Думбас основава в Сяр заедно с братята си Теодорос и Николаос търговската къща Братя Михаил Думба. Районът на Сяр по това време е важен център за отглеждане на памук.

Точната дата на отиването на Стерьос във Виена като търговец на памук не е точно установена. Допуска се, че това може да е още през 1815 г. Той снабдява пазарите на Австро-Унгария главно с памук и кожи в сътрудничество със своите братя и сестри, които остават в Сяр. Неговата търговска стратегия и бизнес проницателност много бързо го утвърждават като един от най-големите търговци на памук, а също и производство на текстил. Става важна икономическа фигура във Виена – търговец и борсов посредник, одитор на Националната банка на Австрия. Забогатява от търговия с памук и борсови дейности.

Първоначално работи в търговския бизнес на бъдещия си тъст Михаил Куртис, който в търговските си документи заявява, че е от Лариса, а от косвени свидетелства се заключава за далечен московски произход. Михаил Куртис има само един син, Димитриос. Стерьос Думбас се жени за най-голямата дъщеря на Михаил Куртис, Мария Курти от рода Туфли или Папанаум. Сватбата е в църквата „Свети Георги“ на гърците емигранти от Османската империя, тъй като Стерьос Думбас е глава на съвета, управлавящ гръцката църковна община. От този брак се раждат две момчета: Михаил през 1828 година и Николаус през 1830 година.

Дарява големи суми за създаването и поддържането на училища в родния си град и в Сяр. Прави дарения и в Атина, столицата на новогръцката държава. Работите на Рал в Пропилеите и Стоа на Атинския университет, на които той е голям благодетел, са направени с негови средства. Вярно чедо на Великата църква на Христос в Константинопол, Стерьос Дубас дарява кристалните полилеи, които осветяват патриаршеската църква Агиос Георгиос във Фанара и до днес. Изключително строг и скромен човек той остава османски гражданин до края на живота си, заявявайки на съседа си, че „дори да ми отнемат богатството и почестите, гръцката ми душа не може да ми бъде отнета“.

Умира на 28 януари 1870 година и е погребан в гръцката част на гробището „Свети Маркс“ във Виена.

Родословие

Бележки 

Гръцки бизнесмени
Родени във Влашка Блаца
Македонски власи
Гъркомани
Починали във Виена
По произход от Линотопи